Il singolare del torneo di tennis ATP San Paolo 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale José Higueras 6-3, 6-0.

Teste di serie
 Guillermo Vilas (campione)
 Adriano Panatta (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP San Paolo 1976